Інамба (Вакаяма)
Інамба (Хьоґо)
Острів Інамба